Le sigle LMB peut désigner :

 la Ligue majeure de baseball aux États-Unis et au Canada ;
 la Ligue mineure de baseball aux États-Unis, au Mexique et au Canada ;
 la Ligue mexicaine de baseball ;
 l'équipe de basket-ball Lausanne MB ;
 l'équipe du Lille Métropole Basket Clubs ;
 le Lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés ;
 la Latvijas Matemātikas Biedrība, société mathématique lettone.